Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 218001–219000.

218001–218100

218101–218200

218201–218300

218301–218400

218401–218500

218501–218600

218601–218700

218701–218800

218801–218900

218901–219000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (215001)-(220000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (218001-219000)